Seelos ist der Familienname folgender Personen:
 Ambros Seelos (1935–2015), deutscher Orchesterleiter
 Franz Seelos der Ältere (1873–1941), österreichischer Krippenmaler und -bauer
 Franz Seelos der Jüngere (1905–1962), österreichischer Krippenmaler und -bauer
 Franz Xaver Seelos (1819–1867), deutscher katholischer Theologe
 Gebhard Seelos (1901–1984), deutscher Politiker
 Gottfried Seelos (1829–1900), österreichischer Maler
 Gustav Seelos (1831–1911), österreichischer Botaniker und Techniker
 Hans-Jürgen Seelos (1953–2013), deutscher Medizinmanager und Medizininformatike
 Ignaz Seelos (1827–1902), österreichischer Maler
 Johann Seelos (1914–1945), österreichischer Skirennläufer
 Klaus Seelos (* 1969), österreichischer Bobfahrer
 Toni Seelos (1911–2006), österreichischer Skirennläufer und Skitrainer

Seelos ist der Name einer Instrumentenbauerfamilie aus Tirol, siehe Seelos (Lautenbauer)